

Geografia
 Monsampietro Morico – comune italiano della provincia di Fermo
 Sant'Elpidio Morico – ex comune italiano della provincia di Fermo

Persone
 Lucia Morico (1975) – judoka italiana
 Morico – vescovo di Assisi del XIII secolo
 Morico - vescovo di Sutri del XIII secolo

Pagine correlate
 Morice
 Morici